Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Drew Gitlin e Hank Pfister 6-1, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)'''
 Tom Gullikson /  Wally Masur (primo turno)''

 David Dowlen /  Nduka Odizor (semifinali)
 Tony Giammalva /  Francisco González (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1984